Петергофская железная дорога — частная, затем казённая железная дорога в Российской империи. Функционировала с 1857 года.

История 

Задолго до открытия Царскосельской железной дороги планы в отношении строительства железной дороги до Петергофа вынашивал Ф. Герстнер. Он просил выделить кого-либо из офицеров для подсчёта «числа лиц, проезжающих в одном или двух пунктах» по Петергофской шоссейной дороге. Реализованный проект железной дороги был выполнен на средства барона А. Л. Штиглица, который в дальнейшем в официальных документах значится как владетель дороги.  император утвердил разрешение на строительство дороги между Санкт-Петербургом и Петергофом на собственные средства Штиглица в сумме 2 миллиона рублей «с правом, по окончании постройки и по открытии по ней движения, возместить затраченный капитал выпуском акций учрежденного общества».

К строительству дороги Штиглиц привлёк Баденского генерал-консула (так в тексте) барона К. К. Фелейзена. В дальнейшем Фелейзен становится одним из двух директоров дороги, вместе с дворянином (чин не указан) по имени Александр Христофорович Таль. Главным инженером был приглашён Василий (Венцеслав) Иванович Бурда; архитекторами, проектировавшими главные станции дороги — Петергофский и Балтийский вокзалы — Н. Л. Бенуа и А. И. Кракау.

Петергофская железная дорога начиналась на левом берегу недавно прорытого Обводного канала. На дороге длиной 27,2 версты предполагалось соорудить станции Красносельская (Лигово), Сергиево и Стрельна. Дорога строилась двухпутной. Движение по новой железной дороге началось .

На Петергофской дороге составы изначально тянули паровозы, получившие имена «Петербург», «Петергоф», «Стрельня», «Василий», «Екатерина». Ежедневно из Петербурга в Петергоф и обратно ходили пять поездов. Маршрут занимал 1 час 10 минут. В день могли проехать от 3500 до 4500 пассажиров. В воскресенье и праздничные дни при большом стечении людей, назначались дополнительные поезда.

Продолжением строительства стала ветка от Лигово до Красного Села, разрешение на постройку которого Штиглицу было дано . Движение по этой ветке, протяжённостью 11,1 версты, было открыто . А спустя почти три года после этого, Штиглицу было позволено продлить железную дорогу от Нового Петергофа до Ораниенбаума; участок длиной 10,7 вёрст стал действовать с .

Железная дорога от Санкт-Петербурга до Ораниенбаума была двухпутной, ветвь Лигово — Красное Село имела один путь. Максимальный продольный уклон пути на участке от Петербурга до Петергофа составлял 1,9 ‰, до Ораниенбаума — 6,6 ‰, минимальный радиус горизонтальных кривых на всём участке — 1600 м, а на ветке к ораниенбаумской пристани 630 м. Максимальный продольный уклон пути на Красносельской ветке был 7 ‰, минимальный радиус горизонтальных кривых — 750 м.   

Все линии, кроме Ораниенбаумской, возводились под руководством С. В. Кербедза.

В 1872 году Петергофская железная дорога вошла в состав Балтийской железной дороги. В 1920-е годы Петергофская линия железной дороги была продлена от Ораниенбаума до форта «Красная Горка».

Примечания

Литература 
 
 Устав Общества Петергофской железной дороги. — СПб. : Тип. И. И. Глазунова, 1865. — 28 с.

Рекомендуемая литература 
 Петергофская железная дорога, 1853—1869 / Т. И. Иванова, В. Б. Мартиров. — СПб.: ИП Вельмога, 2006. — 119 с. — (Серия «Мир вокзала»). — ISBN 5-901841-43-3.
 Лизунов П. В. Петергофская дорога барона Штиглица // «Мир транспорта». — 2013. — № 4. — С. 182—190.

Ссылки 
 Строительство Петергофской железной дороги 
 Петергофская железная дорога 
 Петергофская железная дорога 

Железные дороги Российской империи